USS Sutton ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Sutton (DE-771), Begleitzerstörer der Cannon-Klasse (1944 bis 1947)
 USS Sutton (DE-286), geplanter Begleitzerstörer der Rudderow-Klasse